Андре́евская у́лица — улица в Кронштадте. Идёт от проспекта Ленина к улице Зосимова.

История

История населения и культуры 

В 1805—1817 годах построен Андреевский собор (на месте нынешнего Андреевского сада). Здесь служил святой праведный Иоанн Кронштадтский.

В 1819—1822 годах построена Англиканская церковь (затем Крестовоздвиженская церковь).

В 1931 году закрыта Крестовоздвиженская церковь.

В 1932 году взорван Андреевский собор.

В начале мая 2012 года в доме № 5 на Андреевской улице открылся Морской музей, экспозиция которого посвящена истории водолазного дела в России.

История наименования 

В справочной книге 1916 года улица значится как Андреевская улица.

В путеводителе Столпянского 1923 года значится как улица Володарского.

Магистрали 

Андреевская улица граничит или пересекается со следующими магистралями:

Проспект Ленина
Улица Юрия Инге
Посадская улица
Улица Фейгина
Улица Зосимова

Достопримечательности 

 Крестовоздвиженская церковь
 Дом № 3 — бывший дом призрения малолетних детей, 1866 г., арх. В. В. Виндельбандт. 
 Дом № 5 — жилой дом купцов Бритневых, кон. XIX — нач. XX в., арх. В. В. Виндельбандт. В 2012 году в здании был открыт Кронштадтский Морской музей (водолазного дела). 
 Дом № 7 (Посадская улица, 24 / улица Александра Попова) — здание реального училища, 1877—1879 гг., арх. В. В. Виндельбандт. 
 Дом № 11 — жилой дом, построен в 1 пол. XIX в. 
 Дом № 12 (улица Фейгина) — жилой дом 1896 года постройки. 
 Андреевский сад
 Мемориал Андреевского собора (в Андреевском саду)
 Часовня в честь Тихвинской иконы Божией Матери (в Андреевском саду)

Транспорт 
Движение общественного транспорта по улице отсутствует. Ближайшие остановки общественного транспорта находятся на проспекте Ленина:
 Остановка «Гостиный Двор»: № 1Кр, 2Кр, 3Кр, 101А
 Остановка «Улица Велещинского»: № 3Кр

Примечания

Литература

Ссылки